Alegerile parlamentare din Bulgaria au avut loc în anul 2021 pe .

Sistem electoral 
Cei 240 de membri ai Adunării Naționale sunt aleși prin reprezentare proporțională a listei închise din 31 de circumscripții cu mai mulți membri, cu dimensiuni cuprinse între 4 și 16 locuri. Pragul electoral este de 4%.

Partide și coaliții 
În cadrul reuniunii naționale a Verzilor din 2020, reprezentanții partidului au votat în favoarea unei coaliții la „următoarele alegeri parlamentare cu ceilalți doi membri ai Bulgariei Democratice”. Reprezentanții partidului au votat împotriva unei „coaliții cu oricare dintre partidele politice din actuala Adunare Națională” - și anume, GERB, BSP, DPS, Volia și OP.

Vicepreședintele ITN, Toshko Yordanov, a declarat într-un interviu pentru Radio Național Bulgar, că partidul „nu va intra într-o coaliție cu GERB, DPS sau BSP”.

Co-președintele Bulgariei Democratice, Hristo Ivanov, a declarat într-un interviu pentru bTV că „nu va exista coaliție cu GERB, fie cu sau fără Borisov”. 

Președintele Mișcării Cetățenilor din Bulgaria, Dimitar Delchev, a anunțat că partidul său se alătură Stand Up.BG în cadrul unei prezentări publice a platformei cetățenilor din Piața Slaveykov, în august 2020. The same was done by the chairman of the Bulgarian chapter of Volt Europa - Nastimir Ananiev, Același lucru a fost făcut de președintele capitolului bulgar al Volt Europa - Nastimir Ananiev, precum și de președintele partidului Mișcarea 21 - Tatyana Doncheva. Organizația cetățenilor The System Kills Us și-a anunțat sprijinul pentru Nikola Vaptsarov în calitate de reprezentant al acestora în cadrul Stand Up.BG.

Sondaje 
The opinion poll results below were recalculated from the original data and exclude pollees that chose 'I will not vote' or 'I am uncertain'.

Notes:

Graphical representation of recalculated data:

Note: The above data does not include Barometer polls, due to claims by other pollsters and media that the agency only has one employee.

Rezultate

După circumscripție

Formarea guvernului 
După ce oferta sa de guvern tehnocrat a fost respinsă de opoziție, Borisov a spus că, în calitate de lider al celui mai mare partid, va încerca să formeze un guvern de coaliție și că va fi, de asemenea, deschis să susțină un guvern condus de ITN. Cu toate acestea, Borisov însuși a declarat că probabil nu va avea succes în formarea unei coaliții, cele mai probabile rezultate fiind fie un guvern interimar urmat de noi alegeri, fie o coaliție de partide noi în parlament.

După ce fostul ministru de externe Daniel Mitov, pe care Boiko Borisov îl nominalizase ca candidat la postul de prim-ministru al GERB, nu a reușit să formeze un guvern,  mandatul a fost apoi oferit marelui maestru de șah Antoaneta Stefanova, pe care Slavi Trifonov de la ITN l-a susținut pentru a conduce o nouă guvernare, dar ea a refuzat-o imediat. Kornelia Ninova de la BSPzB va primi oficial mandatul final de la președintele Rumen Radev la 5 mai 2021, dar a anunțat deja că va refuza și formarea unui guvern. Acest lucru va declanșa alegeri anticipate (cel mai probabil în iulie), iar președintele va numi apoi un guvern interimar.

Referințe 

legislative, 2021